«Северный мост» () — фильм режиссёра Жака Риветта, впервые показанный на Нью-Йоркском кинофестивале 7 октября 1981 года и вышедший на экраны 13 января или 24 марта 1982 года.

Сюжет 

Мари, бывшая террористка РАФ (прямиком из фильма Фассбиндера «Третье поколение»), выходит на свободу после нескольких месяцев тюремного заключения, и возвращается в Париж, чтобы возобновить отношения со своим любовником Жюльеном. После пребывания в камере она страдает клаустрофобией, и не может остановиться даже в гостиничном номере. На улице она сталкивается с Батистой, странной девушкой, разъезжающей на мопеде вокруг каменных львов и ориентирующейся в Париже по компасу. Батиста убеждена, что за всеми в этом городе установлена тотальная слежка, а потому не может выносить взглядов с афиш и рекламных проспектов, и дырявит глаза фотомоделей складным ножом.

Батиста присоединяется к Мари в её странствиях по городу в качестве своего рода телохранителя, так как Жюльен оказывается замешан в какие-то темные дела, и по пятам за ним и Мари ходят подозрительные субъекты, называющие себя Максами. Сам Париж выглядит довольно странно, людей на улицах подозрительно мало, а те, что попадаются, либо странным образом мелковаты (по мнению Мари), либо подозрительны (по мнению Батисты), и значительная часть действия происходит на пустырях, возле зданий, предназначенных под снос. Ночуют подруги то на скамейке, то в ночном кинотеатре, где идет «Большая страна», то в припаркованной на обочине чьей-то машине.

В похищенном Батистой у Жюльена портфеле, кроме газетных вырезок о терактах, грабежах и процессах над террористами обнаруживается карта столицы, с нарисованным лабиринтом, разбитым на секторы. По словам Мари, карта напоминает паутину, накрывшую город, но Батиста считает, что этот лабиринт — логово Великого дракона. Чтобы разобраться в загадке, Мари предлагает использовать детскую игру в гуся. Поиски приводят женщин к Северному мосту, где Батисте предстоит вступить в инициатическое сражение с «огнедышащим драконом», стерегущим подступы.

Жюльен, как и предупреждала Батиста, оказывается предателем, связанным с Максами, и после того как Мари выполняет его поручения, убивает бывшую любовницу. В финальной сцене, где Батиста должна вступить в бой с одним из Максов, актеры выходят из игрового пространства и фильм превращается в псевдодокументальный, снятый в репортажной манере: кадры тренировки по каратэ, где Макс помогает девушке отработать первое ката.

В ролях 

 Бюль Ожье — Мари
 Паскаль Ожье — Батиста
 Пьер Клеманти — Жюльен
 Жан-Франсуа Стевенен — Макс
 Стив Баес — Макс в пальто
 Бенджамин Балтимор — Макс с ножом
 Джо Данн — мошенник с картами
 Матье Шифман — венгр

О фильме 

Одна из самых прекрасных работ Риветта, по мнению его французских и американских поклонников. Фильм начинается шумом вертолета, напоминающим начальные кадры «Апокалипсиса наших дней», и титрами «Октябрь или ноябрь 1980, уже давно». Девушка на мопеде оглядывает кругом мрачноватую панораму проезжей части, торговых ларьков и строительных кранов, сверяется с компасом и произносит: «À nous deux, Babylone!» («Посмотрим, кто кого - Вавилон или я!»).

Картина снималась между 20 октября и 25 ноября 1980, почти без бюджета, полностью на натуре, и с минимальным техническим обеспечением (16-мм камера, микрофоны HF и без освещения).

Риветт установил для съемок «три правила, или скорее, три ограничения»:

 Использовать «репортажные» приемы, словно актеры застигнуты врасплох
 Никогда не выходить за границу двадцати парижских округов
 Никогда не выпускать из кадра одну или другую героиню

По словам режиссёра, «Северный мост» — это полностью «фильм о Париже осени 80-го, где словесное блуждание на всем протяжении дублирует блуждание физическое, образцами для чего были как Сервантес, так и «Жак-фаталист» Дидро».

По мнению критиков, постоянное пребывание в кадре кого-либо из актрис, в реальности — матери и дочери, что интеллектуальный зритель имеет в виду, замечательным образом символизирует смену поколений и политических эпох, а унылый параноидальный Париж, изображенный в картине, превосходно воспроизводит вялую общественную атмосферу конца жискаровского септенната. Бюль Ожье изображает воплощение усталости, а персонаж Паскаль Ожье — неистовствующий и всегда готовый к бою Дон-Кихот в чёрной косухе, с высоким шиньоном, придуманный после прочтения Сервантеса, которого ей дал Риветт. «Выбор этого дуэта, в котором проявляется ощущение интеррегнума между эпохами, есть подлинный штрих гения в Северном мосту».

Бюль Ожье, звезда французского андеграунда и «самая великая из антиактрис», была постоянной риветтовской исполнительницей, для которой эта картина стала четвёртой, а её дочь режиссёр заметил в театральной постановке своего коллеги и соратника Эрика Ромера «Кетхен из Хайльбронна». «Северный мост» создал начинающей актрисе репутацию надежды интеллектуального кино не только во Франции, но и в США.

Фильм отображает основные темы творчества Риветта: сказочную феерию и всеобщий заговор, а также тему Парижа, города тайн, где сложно жить и просто умирать, начатую ещё на заре Новой волны лентой «Париж принадлежит нам». Картина, как это свойственно фильмам режиссёра, содержит ряд аллюзий и отсылок к его предыдущим работам и фильмам других постановщиков.

Обозреватель Libération, отметивший своеобразную эпохальность картины, ставшей для него первым фильмом нового десятилетия, охарактеризовал её следующим образом:

Северный мост — это политический триллер с погоней за женщиной и городским антуражем, документальный фильм о состоянии Парижа в 1981-м, старинный и современный фильм на базе отрывочного и неопределенного рассказа, вроде картины «Париж принадлежит нам», современная метафора древнего мифа с нитью Ариадны и Минотавром.

Относительно распространенного мнения о пессимизме фильма, обозреватель Cahiers du cinéma замечает, что это относится к образу Бюль Ожье, тогда как выход Паскаль Ожье за пределы вымысла в область документального, дает фильму «силу продолжаться», как выразилась Маргерит Дюрас в беседе с Риветтом, опубликованной в Le Monde после выхода картины.

В этой связи комментатор указывает на один из важнейших эпизодов фильма, в котором Мари освобождает Батисту из «паутины», которой ту с неясными целями опутал один из Максов. Сцена представляет собой метафору нового рождения, прорывающего оболочку хризалиды.

В том же диалоге Риветт, раздосадованный тем, как его картины принимает публика, произнес грустную фразу: «Мы добьемся успеха уже в могилах». Дюрас в ответ попыталась его ободрить: «Нет-нет, не когда будем окончательно в могилах, а уже теперь», имея в виду, что и в настоящем есть люди, которым нравится подобное кино.

Комментарии

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фильмы Жака Риветта
Фильмы Франции 1981 года